Austria:
 Spiss – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Landeck

Osoby:
 Toni Spiss – austriacki narciarz alpejski

Zobacz też:
 Spiß